Заклопача може да се односи на:

 Заклопача (Гроцка), приградско насеље у општини Гроцка, град Београд, Република Србија
 Заклопача (Краљево), приградско насеље града Краљева, Република Србија
 Заклопача (Милићи), село у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Заклопача (Плитвичка Језера), насељено мјесто у општини Плитвичка Језера, Лика, Република Хрватска